Paul Holmes est un nom pouvant désigner:

Paul Holmes (1950-2013), personnalité de la télévision néo-zélandais
Paul Holmes (né en 1957), homme politique britannique, membre du Parlement pour  Chesterfield
Paul Holmes (né en 1988), homme politique britannique, membre du Parlement pour Eastleigh
Paul Holmes (né en 1968), joueur de football anglais
Paul Holmes, scénariste et directeur de télévision britannique
Paul K. Holmes III (né en 1951), avocat américain
Paul Holmes (né en 1988), pilote de quad britannique
Paul Holmes, chanteur et compositeur du groupe Deuce

Voir aussi

Homonymie de personnes